Байонет Canon EF-M — разновидность байонета Canon EF и одноименное семейство фотообъективов, представленные компанией Canon в июле 2012 года одновременно с беззеркальным цифровым фотоаппаратом Canon EOS M.

Характеристики и совместимость 

Canon EF-M имеет диаметр, аналогичный байонету EF. Рабочий отрезок EF-M составляет 18 мм (44 мм у байонета EF).

EF-M имеет отличное от EF крепление и не совместим с объективами серий EF и EF-S. Использование объективов с байонетами EF и EF-S возможно при использовании переходника EF-EOS M .
Автофокус и скорость работы объективов через такой переходник остаются стандартными.

Объективы EF-M 
Список объективов EF-M:

 Canon EF-M 11-22 мм f/4-5.6 IS STM
Canon EF-M 15-45 мм f/3.5-6.3 IS STM
 Canon EF-M 18-55 мм f/3.5-5.6 IS STM
Canon EF-M 18-150 мм f/3.5-6.3 IS STM
Canon EF-M 22 мм f/2 STM
Canon EF-M 28 мм f/3.5 Macro IS STM
Canon EF-M 32 мм f/1.4 STM
 Canon EF-M 55-200mm f/4.5-6.3 IS STM

Сравнение с креплениями других производителей

См. также 
 Canon EF
 Canon EOS M

Примечания

Ссылки 
 Объективы EF-M на сайте Canon

 
Байонеты